La competizione della categoria pesi welter (fino a 67 kg) di pugilato ai Giochi della XIX Olimpiade si è svolta dal 13 al 26 ottobre 1968 all'Arena México di Città del Messico.

In questa categoria non ci furono favoriti di rilievo, giunsero in finale il camerunense Joseph Bessala vincendo tutti gli incontri facilmente e il tedesco dell’est Manfred Wolke. Il tedesco si aggiudicò la medaglia d’oro vincendo ai punti 4 giudici a 1. Per il Camerun è la prima medaglia olimpica e Bessala divenne un eroe nel suo paese.

Classifica finale

Risultati

Note

Bibliografia

Collegamenti esterni 
 

 7